Esto Perpetua () — девиз штата Айдахо США.

Фраза «esto perpetua» принадлежит венецианскому монаху ордена сервитов математику Паоло Сарпи (1552—1623). Будучи на смертном одре, он обратил эти слова в честь Венеции и против папы Павла V. Фраза получила широкое распространение у современников Сарпи и последующих поколений.

Вскоре после получения в 1890 году Айдахо статуса штата фраза была принята в качестве его официального девиза и размещена на его официальной печати.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Латинские фразы и выражения
Символы Айдахо
Официальные девизы штатов и территорий США